Festwiese steht für:

 Leipziger Festwiese
 Stadion Festwiese in Stuttgart 

Siehe auch:
 Festplatz
 Wiesenfest